Tomasz II – hrabia Acerry
 Tomasz II – patriarcha Konstantynopola
 Tomasz II z Piemontu – hrabia Piemontu i Flandrii
 Tomasz II Preljubowicz – despotes północnego Epiru
 Tomasz II – markiz Saluzzo
 Tomasz II – arcybiskup Yorku
 Tomasz II Zaremba – biskup wrocławski